Sandi kan syfta på följande platser:

Indien 

 Sāndi, ort, Uttar Pradesh, Hardoi,

Kina 

 Sandi (socken), Sichuan, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar